John Robertson (1929–2020) kanadai vitorlázó, olimpikon
 John Robertson (1953–) válogatott skót labdarúgó (Notthingham Forest)
 John Robertson (1964–) válogatott skót labdarúgó, edző (Heart of Midlothian)
hasonló nevű személyek
 John Monteath Robertson (1900–1989) skót kémikus